kanton Saint-Paul-1
kanton Saint-Paul-2
kanton Saint-Paul-3
kanton Saint-Paul-4
kanton Saint-Paul-5